Lex Cornelia verwijst naar een Romeinse wet (lex) die was voorgesteld door een lid van de gens Cornelia in zijn hoedanigheid als magistraat, in het bijzonder Lucius Cornelius Sulla. Enkele belangrijke leges Corneliae waren:

Lex Cornelia de iniuriis
Lex Cornelia de praetoribus
Lex Cornelia de proscriptione
Lex Cornelia de provinciis
Lex Cornelia de repetundis
Lex Cornelia de sicariis et veneficis
Lex Cornelia de maiestate
Lex Cornelia de XX Quaestoribus